Doppelpfarrhaus steht für folgende Gebäude:

 Doppelpfarrhaus (Cottbus)
 Doppelpfarrhaus (Frankfurt (Oder))
 Doppelpfarrhaus (Königs Wusterhausen)
 Doppelpfarrhaus (Rehna)